Алан Майкл Ритчсон (; род. 28 ноября 1982 года, Гранд-Форкс, Северная Дакота) — американский актёр, певец и модель. Наиболее известен по ролям Аквамена в сериале «Тайны Смолвиля», Блеска в фильме «Голодные игры: И вспыхнет пламя» и Теда Касла в «Реальные парни»

Биография 
Ритчсон родился в Гранд-Форксе, штат Северная Дакота в семье отставного служащего ВВС Дэвида и школьной учительницы Вики. Средний из трёх братьев, есть старший брат Эрик и младший Брайан. Также найден родственник на территории постсоветского пространства - некий «Наум».  В детстве его семья переехала в Ранто, в штате Иллинойс. В возрасте 10 лет его семья обосновалась в Найсвилле, штат Флорида. Учился в «Niceville High School», которую окончил в 2002 году. Алан начал модельную карьеру с работы для каталога «Abercrombie and Fitch»; также рекламировал нижнее бельё для сайта internationaljock.com.

Карьера 
В 2008 году начал работу на Лос-Анджелесское агентство «Vision Model Management» и принял участие в рекламе эротического белья «N2N Bodywear». К началу 2009 года Ритчсон закончил работать на «Abercrombie and Fitch».

Появился в шоу талантов «Американский идол», где занял 87 позицию в списке лучших участников третьего сезона, прежде чем он отправился в Голливуд. Алан заработал одобрение Полы Абдул, исполнив стриптиз.

Телевизионная карьера началась с роли Артура Карри (он же супер-герой Аквамен) в сериале «Тайны Смолвиля» (первое появление персонажа не в мультфильме), и небольшой роли военного в фильме «Hallmark Channel» 2006 года, «Хотя со мною никто не идёт», в котором снялась Шерил Лэдд. Также он сыграл Лусиана Мане в фильме канала «Lifetime» 2009 года, «Проклятые воды». Появившись в нескольких эпизодах сериала «Тайны Смолвиля», Алан озвучил Аквамена в мультфильме «Лига справедливости: Новый барьер». Кроме того, он появился в финальном десятом сезоне «Тайн Смолвиля».

Ритчсон снялся в фильмах «Мясник» (2006) и «Парилка» (2007), а также сыграл эпизодическую роль в комедии «Зажги этим летом!» (2009), в которой сыграла главную роль Анна-Линн Маккорд — звезда сериала «90210: Новое поколение», в нескольких эпизодах 3 сезона (2011) которого снялся Алан. Алан сыграл Триппа — любовника Тэдди Монтгомери, персонажа Тревора Донована.

В 2007 году режиссёр Роберт Земекис выбрал Алана в качестве модели для создания 3D-версии главного персонажа фильма «Беовульф». Во время работы над фильмом датчики крепились на тело Ритчсона, передавая строение его тела и движения. Однако в фильме была использована мимика и диалоги в исполнении актёра Рэя Уинстона.

В конце 2005 года актёр появился в русской рекламе жевательной резинки «Орбит». В 2009 актёр появился в третьем сезоне сериала «Тяжёлый случай», сыграв стриптизёра. В данный момент актёр играет одну из главных ролей шоу канала «Spike TV», «Реальные парни» в роли младшекурсника, члена футбольной команды колледжа. Кроме того, Ритчсон появился в 19 эпизоде 8 сезона шоу «C.S.I.: Место преступления Майами».

С 2022 исполняет роль  Джека Ричера в одноимённом сериале Amazon Prime, основанном на серии книг Ли Чайлда.Первый сезон являлся экранизацией первой книги цикла Этаж смерти. Второй будет основан на  одиннадцатой - Сплошные проблемы и неприятности и выйдет летом 2023 года.

Личная жизнь 
В мае 2006 года женился на Кэтрин Ритчсон. У пары трое сыновей:  (2012),  (2014) и  (06.12.2015).

Фильмография

Дискография 
 This Is Next Time (2006)

Примечания

Ссылки 

Актёры по алфавиту
Участники American Idol